Microprotopus är ett släkte av kräftdjur. Microprotopus ingår i familjen Isaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Microprotopus